Calzadeño – abitanti di Calzada de Calatrava
Calzadeño – abitanti di Calzada de Oropesa
Calzadeño – abitanti di Calzada de los Molinos